Taxi se poate referi la:

 Taximetru, prescurtat taxi, mijloc de transport în comun contra unui cost variabil în funcție de distanță, intervalul de timp necesar ș.a.

Literatură
 Taxi (carte), o colecție de povești din 2007 de Khaled al-Khamissi

Televiziune și film
 Taxi!
 Taxi, regia G. Ratoff 
 Taxi (film din 1996)
 Seria de filme de acțiune-comedie, scenarizate de Luc Besson, cu Samy Naceri și Frédéric Diefenthal:
 Taxi (film din 1998), regizat de Gérard Pirès
 Taxi 2, film din 2000, regizat de Gérard Krawczyk
 Taxi 3, film din 2003, regizat de Gérard Krawczyk
 Taxi 4, film din 2007, dregizat de Gérard Krawczyk
 Taxi (film din 2004), remake al filmului din 1998, regizat de Tim Story
 Taxi (serial)
 Taxi! (serial)
 Taxi Brooklyn, serial

Muzică
 Taxi (formație), formație românească de muzică rock
 Taxi (formație din Gibraltar), formație pop rock din Gibraltar
 Taxi (album de Bryan Ferry)
 Taxi (album de Nikos Karvelas)
 Taxi (cântec), de Harry Chapin
 "Taxi", un cântec din 1979 de Brotherhood of Man
 "Taxi", un cântec 1983 de J. Blackfoot
 "Taxi (Take Him Back)", un cântec din 1984, de Anne LeSear, ca răspuns cântecului lui J. Blackfoot song
 "Taxi", un cântec de A. R. Rahman
 "Taxi", un cântec de Monica
 "Taxi, Taxi", un cântec de Cher
 "Mr. Taxi", un cântec de Girls' Generation